Болек () — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Болекского сельского округа. Код КАТО — 194041100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2224 человека (1099 мужчин и 1125 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 4355 человек (2139 мужчин и 2216 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Енбекшиказахского района